Тёгинг-ам-Инн () — город в Германии, в земле Бавария.

Подчинён административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Альтэттинг. Население составляет 9047 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 13,66 км². Официальный код — 09 1 71 132.

Город подразделяется на 9 городских районов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии